Bockwitz ist der Name folgender Orte:

 Bockwitz, früherer Name von Lauchhammer-Mitte, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Bockwitz (Belgern-Schildau), Ortsteil von Belgern-Schildau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Bockwitz, Siedlung von Borna, Landkreis Leipzig, Sachsen, siehe Borna #Bockwitz, Gut
 Bockwitz (Colditz), Ortsteil von Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Bockwitz, Ortsteil von Würchwitz, Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Bukowica (Niegosławice), Dorf in der Landgemeinde Gmina Niegosławice im Powiat Żagański in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Bockwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans H. Bockwitz (1884–1954), deutscher Buchwissenschaftler und Papierhistoriker
 Karl Wilhelm Philipp Bockwitz (1784–1857), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Bockwitzer See, See bei Borna bei Leipzig